Cambronne může znamenat:

 Cambronne (stanice metra v Paříži) — nepřestupní nadzemní stanice pařížského metra na lince 6 v 15. obvodu v Paříži,
 Pierre Cambronne — francouzský napoleonský generál, proslulý svým jednáním v bitvě u Waterloo.